Waelkens est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges Waelkens (1908-1998), coureur cycliste belge ;
 Marc Waelkens (1948-2021), professeur d'archéologie belge.